Tjusterby (tju:s-) kan syfta på:
 Tjusterby, Pernå – en by och egendom i Pernå kommun Nyland
 Tjusterby, Borgå – en by i Borgå stad, Nyland, fi.: Tyysteri
 Tjusterby, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland, fi.: Tyyskylä
 Tjusterby herrgård – Östra Nyland